Lotta Udnes Weng (ur. 29 września 1996 w Lørenskog) – norweska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Jej siostra bliźniaczka Tiril Udnes Weng oraz kuzynka Heidi Weng również uprawiają biegi narciarskie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 18 lutego 2013 roku w rumuńskim Braszowie podczas jedenastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. W pierwszym swoim starcie zajęła 9. miejsce w biegu na 7,5 km stylem dowolnym. W kolejnych startach w Braszowie ukończyła na 15 miejscu bieg na 5 km stylem klasycznym, a także zajęła 6. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką dowolną. Swój udział w festiwalu zakończyła zdobyciem brązowego medalu w mieszanym biegu sztafetowym.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku we włoskiej dolinie Val di Fiemme. W pierwszym starcie, którym był sprint stylem dowolnym zdobyła srebrny medal. Mistrzostwa zakończyła występem w biegu sztafetowym, w którym to zdobyła brązowy medal wraz z koleżankami ze sztafety.

Rok później wystartowała w kolejnych mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W kazachskim Ałmaty wzięła udział w czterech konkurencjach, a najlepszych jej wynikiem było zdobycie tytułu mistrzyni świata juniorów w biegu sztafetowym.

11 marca 2015 roku zadebiutowała w Pucharze Świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w norweskim Drammen zajęła 52. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996